Eichwiesengraben ist ein Gewässername:

 Eichwiesengraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl in Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eichwiesengraben (Großer Aurachbach), linker Zufluss des Großen Aurachbachs (zur Altmühl) bei Büchelberg (Stadt Leutershausen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Eichwiesengraben (Hengstbach), rechter Zufluss des Hengstbachs (zum Abschnitt Brettach des bei Wallhausen versickernden Weidenbachs) bei Hengstfeld (Gemeinde Wallhausen), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichwiesengraben (Hinkelsfeldbach), linker Zufluss des Hinkelsfeldbachs (zum Weisbach, zum Seebach, zum Neckar in Neckargerach) bei Weisbach, Gemeinde Waldbrunn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Eichgraben (Begriffsklärung)
 Wiesengraben